Macheth oder MacHeth ist der Familienname folgender Personen:

 Aed Macheth († 1186), schottischer Adliger und Rebell
 Kenneth Macheth († vor dem 15. Juni 1215), schottischer Rebell
 Malcolm MacHeth (* um 1110; † 1168), schottischer Adeliger, siehe Máel Coluim, Earl of Ross

Macheth steht für:
 Macheth (Familie), schottische Adelsfamilie